Jakschina (), weibliche Form des Familienname Jakschin und der Name russischer Orte:

Orte:
 Jakschina (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Jakschina (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Jakschina (Perm), Dorf in der Region Perm
 Jakschina (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk